

Patronymes 
Ivanovski (masculin ; ) ou Ivanovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Daniel Ivanovski (1983-), footballeur macédonien ;
 Dmitri Ivanovski (1864-1920), biologiste russe ;
 Filip Ivanovski (1980-), footballeur macédonien ;
 Élisabeth Ivanovsky (1910-2006), peintre et illustratrice d'origine russe.

Homonymie 
 Ivanovsky, okroug municipal sous la juridiction de Saint-Pétersbourg.
 Ivanovskaïa, stanitsa du Kouban, près de Krasnodar (Russie).

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme macédonien
Patronyme russe